Lompret (België), een dorp in de Belgische provincie Henegouwen
Lompret (Frankrijk), een gemeente in het Franse arrondissement Rijsel